Martí Vergés i Massa (1934-), futbolista català.
 Martí Vergés Trias (1932– 015), enginyer industrial català.